Григор Стоянов Огненов или Огнянов () е български революционер, опълченец, войвода от Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Роден е в дебърската паланка Галичник. Доброволец е в Българското опълчение по време на Руско-турската война от 1877-1878. При избухването на Кресненско-Разложкото въстание е войвода на чета, която заедно с тези на Георги Караискаки, Стефо Николов и други войводи, нахлува в Западна Македония.

Бележки 

Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Родени в Галичник
Български опълченци от Македония